Le mot analyse est employé dans différentes matières. Ces différentes significations ne partagent pas seulement le même nom, mais sont véritablement des applications particulières d'un concept commun.

 En philosophie, l'analyse est une méthode qui s'oppose à la synthèse. Elle vise à comprendre un objet en le décomposant en ses constituants. Elle établit donc tout d'abord des critères permettant d'identifier les composants.
 En psychanalyse, l'analyse est la démarche d'un analysant lors d'une cure.
L'analyse reichienne, thérapie émotionnelle et énergétique
 En géographie et plus particulièrement en démographie, l’analyse est de deux types : l’analyse longitudinale, qui consiste à mesurer (mesure longitudinale) les phénomènes à partir d’un événement initial où l’on peut distinguer les générations ou les cohortes (naissances, mariages, migrations) ; l’analyse transversale, qui permet de mesurer (mesure transversale) un phénomène au cours d’une période déterminée, généralement l’année civile.
 En politique, l'analyse consiste à éclairer un sujet en faisant éventuellement appel à une grille d'analyse. On parle également de décryptage d'un événement ou une situation.
 En économie, l'analyse force faiblesse opportunité menace est un concept d'intelligence économique.
 En renseignement, l'analyse est une étape du cycle du renseignement qui est pratiqué au sein des services de renseignement. C'est le travail de l'analyste. Elle consiste à transformer les données et informations recueillies à partir de sources en produit utile aux décideurs politiques.
 En mathématiques, l'analyse est une branche de cette science qui est constituée du calcul différentiel et intégral et des domaines associés. Alternativement, analyse peut désigner la première phase d'un raisonnement par analyse-synthèse.
 En chimie, l'analyse consiste à déterminer les constituants d'un produit.
 En biologie, l'analyse génétique est la technique cherchant à déterminer le génome des cellules d'un organisme.
 En informatique et plus particulièrement en génie logiciel, la phase d'analyse est la première étape de la conception de logiciel.
 En grammaire, l'analyse d'un segment de discours consiste à évaluer la forme et la fonction de ses éléments constitutifs. On distingue l'analyse du mot ou analyse grammaticale, l'analyse de la proposition ou analyse fonctionnelle, et l'analyse de la phrase ou analyse logique.
 L'analyse sémantique, qui établit le sens d'une phrase perçue.
 En littérature, l'analyse est une méthode structurée pour étudier une œuvre.
 En arts plastiques, l'analyse d'œuvre extrait les sens de la composition graphique et expose les références culturelles nécessaires.
 Parmi les méthodes scientifiques, différentes méthodes analytiques sont mises en œuvre comme la méta-analyse. 
 En musique, l'analyse est l'étude de la structure formelle, mélodique, harmonique et rythmique des œuvres musicales.
 Au jeu d'échecs, il existe plusieurs pratiques de l'analyse des parties : l'analyse ou analyse post-mortem permet aux deux joueurs, à la fin d'une partie, de revoir les moments-clés de celle-ci ; la variante porte sur une séquence et c'est l'analyse rétrograde qui permet d'identifier le coup antérieur à une situation donnée débouchant sur un enchaînement inéluctable.
 Paralysie d'analyse.

Voir aussi
 
 
 Mythanalyse
Méthode d'analyse